Fjerde etape af Tour de France 2012 var en 214,5 km lang flad etape. Den blev kørt onsdag den 4. juli fra Abbeville til Rouen.

 Etape: 4. etape
 Dato: 4. juli
 Længde: 214,5 km
 Gennemsnitshastighed: 40,404 km/t

Point- og bjergspurter

Pointspurt (Fécamp) 
Efter 140 km

1. bjergspurt (Côte du Mont Huon) 
4. kategori stigning på Côte du Mont Huon, efter 38 km (97 m; 2,1 km à 4,1 %)

2. bjergspurt (Côte de Dieppe) 
4. kategori stigning på Côte de Dieppe, efter 69 km (82 m; 1,8 km à 3,9 %)

3. bjergspurt (Côte de Pourville-sur-Mer) 
4. kategori stigning på Côte de Pourville-sur-Mer, efter 74 km (97 m; 1,9 km à 4,4 %)

4. bjergspurt (Côte de Toussaint) 
4. kategori stigning på Côte de Toussaint, efter 143 km (105 m; 1,9 km à 4,5 %)

Resultatliste

Manglende ryttere 
 158  Maarten Tjallingii (RAB) stillede ikke til start på etapen, efter at have brækket hoften på 3. etape.

Referencer

Ekstern henvisning 
 Etapeside  på Letour.fr   

 04

en:2012 Tour de France, Prologue to Stage 10#Stage 4